José Subirá puede referirse a:

 José Subirá Puig (1882-1980), un musicólogo español.
 José Subirá Puig (1925-2015), un escultor español.